kink, een scherpe knik in een kabel of slang
 KINK (platform), een Nederlands radiostation
 Kink FM, een voormalig Nederlands radiostation
 Tarmo Kink, Estse voetballer
 oplossing van de Sine-Gordon-vergelijking

 The Kinks, Engelse popgroep
 The Kinks (album), debuutalbum van bovengenoemde groep
 'Kink', autobiografie geschreven door Dave Davies, gitarist van bovengenoemde groep